En France, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques
 Centrolene lema, une espèce d'amphibien.
 Lema, un genre de criocerinae

Personnalités 

 Elieshi Lema, une femme de lettres tanzanienne,
 Ray Lema, un musicien congolais,
 Tony Lema, un golfeur américain.
Patronyme africain